Flosbach ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Flosbach (* 1936), deutscher Langstreckenläufer
 Klaus-Peter Flosbach (* 1952), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Floßbach